George Armstrong – hokeista
 George Armstrong – piłkarz
Strony ujednoznaczniające